Mulford peut désigner :

Patronyme 

  (1848–1943), botaniste américaine ;
 Clarence Mulford (1883-1956), écrivain américain ;
 David Campbell Mulford (né en 1937), diplomate américain ;
 Prentice Mulford (1834-1891), journaliste et écrivain américain ;
 Ralph Mulford (1884-1973), pilote automobile américain.

Toponyme 
 Mulford, communauté non incorporée située dans le Colorado.

Autres 
 , expédition scientifique en Amazonie en 1921.